Miastko peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Miastko, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Miastko, une gmina de la voïvodie de Poméranie ;
 Miastko, une ville de la voïvodie de Poméranie, chef-lieu de cette gmina.